RatzFatz steht für:

 RatzFatz, Tiroler Musikerduo
 Jugendzirkustheater RatzFatz, offene Arbeitsgemeinschaft der Goethe-Schule Bochum